El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2009 va ser la dissetena, i darrera, cursa de la temporada 2009 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 6 al 8 de novembre de 2009.

MotoGP

250 cc 

* Alex Debón havia de començar a la Pole Position, però a causa de les lesions sofertes en la sessió de classificació no va prendre part a la cursa. Per tant, tots els altres participants es varen avançar un lloc a la sortida.

125 cc

Referències 

 

Grans Premis de motociclisme de 2009
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme